Zabitz – dzielnica miasta Gerbstedt
 Zabitz – dzielnica gminy Osternienburger Land w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Anhalt-Bitterfeld